Das Men’s Pro Challenger at Tunica National 2008 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 10. Mai 2008 in Tunica Resorts stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde in der Halle auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Tunica Resorts